Не́мет () — поширене угорське прізвище. Означає «німець».

Персоналії 
 Абрагам Немет (1918 — 2013) — американський математик і винахідник.
 Дюла Немет (1890 — 1976) — видатний угорський лінгвіст, тюрколог, сходознавець.
 Ерне Немет (1906 — 1971) — угорський футболіст, воротар.
 Жанетт Немет (1994) — угорська борчиня вільного стилю,
 Іван Немет (1943 — 2007) — швейцарський шахіст хорватського походження, гросмейстер.
 Карой Немет (1922 — 2008) — угорський політик, голова Президії Угорської Народної Республіки в 1987—1988.
 Крістіан Немет (1989) — угорський футболіст, нападник.
 Міклош Немет (1948) — угорський політик, останній прем'єр-міністр Угорської Народної Республіки.
 Нандор Немет (1999) — угорський плавець.
 Патрік Немет (1992) — шведський хокеїст, захисник.
 Жужанна Яноші-Немет (1963) — угорська фехтувальниця на рапірах.

Примітки 

Угорські прізвища